Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Mubadala Silicon Valley Classic 2022 des Damentennis. Insgesamt nahmen 16 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 30. und 31. Juli 2022 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2022
Tennisturnier in San José (Kalifornien)